Příjmení Führich má více nositelů:

 Carl Borromäus Führich (1865–1959), rakouský skladatel a dirigent
 Richard Führich (* 1938), slovenský lední hokejista
 Josef Führich (1800–1876), akademický malíř a grafik
 Václav Führich (1768–1836), mědirytec, kreslíř a malíř, otec Josefa